

Соколівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

Вінницька область 
 Соколівська сільська рада — Крижопільський район
 Соколівська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район

Житомирська область 
 Соколівська сільська рада — колишня сільська рада, Пулинський район

Івано-Франківська область 
 Соколівська сільська рада — Косівський район

Київська область 
 Соколівська сільська рада — Васильківський район

Кіровоградська область 
Соколівська сільська рада — Кропивницький район

Львівська область 
 Соколівська сільська рада — Буський район
 Соколівська сільська рада — Жидачівський район
 Соколівська сільська рада — Пустомитівський район

Тернопільська область 
 Соколівська сільська рада — Бучацький район
 Соколівська сільська рада — Теребовлянський район

Харківська область 
 Соколівська сільська рада — Зміївський район

Хмельницька область 
 Соколівська сільська рада — Ярмолинецький район

Черкаська область 
 Соколівська сільська рада — Жашківський район

Чернігівська область 
 Соколівська сільська рада — Бобровицький район